José Nihoul (1906-1996), Belgisch politicus
 Michel Nihoul (1941-2019), Belgisch ondernemer en verdachte in de zaak Dutroux
 Joseph Nihoul (1880-1971), Belgisch politicus
 Paul Nihoul (), Belgisch hoogleraar en rechter
 Romain Nihoul (1821-1881), Belgisch componist